NGC 6213 (другие обозначения — MCG 10-24-30, ZWG 299.17, PGC 58778) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6213
Дракон (созвездие)